40-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 9 апреля 1939 года.

Участники 
Стартовал 171 велогонщик, финишировало - 68.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1939 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1939 на CycleBase
 
 Париж — Рубе 1939 на ProCyclingStats
 
 
  
 Париж — Рубе 1939 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1939 на Velolive